Нил — українське чоловіче ім'я грецького походження, пов'язане з назвою африканської річки Ніл (). Бог Ніл — син Океана і Тефіди, предок багатьох героїв (наприклад, Даная і Європи), був богом-оборонцем Нілу. До української мови ім'я потрапило ще у давнину, через старослов'янське посередництво, тому зберігає стару орфографію.

З українським Нилом не слід плутати англійське ім'я «Ніл», яке не має стосунку до річки Нілу, а походить від гельського слова neall або nél («хмара»). Можливі варіанти імені: Ніалл, Нілл, Найджел, Нейл, Ньяль, Ньядль. Існує також скандинавський варіант Ньял.

Відомі носії імені Нил 
 Нил Синайський, Нил Старший (друга половина IV ст.- бл. 450) — синайський чернець та пустельник.
Нил Молодший (5 століття) — візантійський святий, префект Константинополя, згодом став пустельником на Синаї.
 Нил Сорський — святий Російської Православної церкви
 Ніл (Лущак) (1973) — Мукачівський єпископ-помічник, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії ім. Блаженного Теодора Ромжі.
 Ніл Россанський (910—1004) — християнський святий, аскет, гімнограф, засновник греко-католицького монастиря в Гроттаферраті.
 Ніл Григорович Топчій (1893—1980) — оперний співак (лірико-драматичний тенор), Заслужений артист УРСР (1956).
 Ніл Хасевич (1905—1952) — український художник, графік, активний громадський і політичний діяч.
 Нил Федорович Філатов (1847—1902) — російський педіатр.

Примітки 

Чоловічі імена